Hanyecz István (Kondoros, 1956. január 1. –) magyar nemzetközi labdarúgó-játékvezető.  Egyéb foglalkozása üzletkötő.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsgát megszerezve Békés megyében különböző labdarúgó osztályokban szerzete mega szükséges tapasztalatokat. Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az országos keret tagja, 1990-ben előbb NB. II-es, majd 1995-ben az NB. I-es játékvezetők közé sorolták. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2001-ben vonult vissza. NB. I-es mérkőzéseinek száma: 27 (1999)

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1

Szabad Föld-kupa
1964 óta a falusi labdarúgók kupadöntőjét, a Szabad Föld-kupa döntőjét rendszeresen a Magyar Népköztársasági Kupa döntő előmérkőzéseként bonyolították le. A döntőben való részvételre az az alsóbb osztályú együttes jogosult, amelyik a legmesszebb jutott a Magyar Népköztársasági Kupában. A döntők történetében másodszor fordult elő, hogy a résztvevők egy megyéből, Szabolcs megyéből kerültek ki.

Nemzetközi játékvezetés
Több nemzetek közötti és kupatalálkozón partjelzőként vagy negyedik játékvezetőként segítette működő társát.

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve Békés megyében a JB instruktora, a játékvezetők szakmai ellenőre.

Források
 Mező László – a Szabad Föld Kupa 40 éve

Jegyzetek

További információk  

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Kondorosiak
Békéscsabaiak
1956-ban született személyek
Élő személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők